Юрий Цейтлин:
 Цейтлин, Юрий (Георгий) Владимирович (1915—1996) — советский поэт и музыкант.
 Цейтлин, Юрий Изевич (род. 1973) — музыкальный продюсер, президент компании CD Land.